De 1. česká fotbalová liga 1994/95 was het tweede seizoen van het Tsjechisch nationaal voetbalkampioenschap. Het ging van start op 5 augustus 1994 en eindigde op 11 juni 1995. Het was het eerste seizoen in het Tsjechische voetbal waarbij in het driepuntensysteem werd gespeeld; 3 punten voor winst, 1 voor een gelijkspel en 0 voor verlies.

Stand 

1 AC Sparta Praag was in dit seizoen de titelverdediger. 
2 FK Jablonec nad Nisou en FC Svit Zlín waren in dit seizoen nieuwkomers, zij speelden in het voorgaande seizoen niet op het hoogste niveau van het Tsjechische voetbal. 
3 SK Hradec Králové was de winnaar van de Tsjechische beker van dit seizoen.

Topscorers 
15 doelpunten
  Radek Drulák (FC Petra Drnovice)
12 doelpunten
  Igor Klejch (FC Svit Zlín)
11 doelpunten
  Vratislav Lokvenc (SK Hradec Králové)
  Viktor Dvirnik (AC Sparta Praag, FC Bohemians Praag)
  Horst Siegl (AC Sparta Praag)
10 doelpunten
  Josef Obajdin (FC Slovan Liberec)
  Karel Poborský (FK Viktoria Žižkov)
  Tibor Jančula (FK Viktoria Žižkov)
  Tomáš Krejčík (FK Viktoria Žižkov)
  Karel Jarolím (FC Bohemians Praag)

Tsjechie 1
1995